Сельское поселение Красное Поселение — муниципальное образование в Елховском районе Самарской области.

Административный центр — посёлок Нижняя Кондурча.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Красное Поселение входят:
 посёлок Нижняя Кондурча,
 посёлок Елховое Озеро,
 посёлок Казачий,
 посёлок Солонцовка,
 село Красное Поселение,
 село Заблоцкое,
 село Петропавловка,
 деревня Владимировка,
 деревня Троицкая.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Елховского района